Okręty US Navy o nazwie USS "Hammerhead", pochodzącej do rekina-młota:
 Pierwszy "Hammerhead" (SS-364) był okrętem podwodnym typu Gato, który wszedł do służby w 1944.
 Drugi "Hammerhead" (SSN-663) był okrętem podwodnym typu Sturgeon, który był w służbie w latach 1968-1995.

Hammerhead